Хейвард ():

 Хейвард (город, Миннесота) — город в округе Фриборн, штат Миннесота, США.
 Хейвард (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Фриборн, Миннесота, США.
 Хейвард (Калифорния) — город в округе Аламида, штат Калифорния, США.

См. также 
 Хейворд
 Хэйуорд